Leinonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Artturi Leinonen (1888-1963), homme politique et écrivain finlandais
 (né en 1978), artiste visuel finlandais
Juha Leinonen (né en 1956), compositeur classique finlandais
 (1914-1975), général et ministre finlandais
Mikke Leinonen (né en 1992), skieur finlandais en combiné nordique
Mikko Leinonen (né en 1955), joueur finlandais de hockey sur glace
Paavo Leinonen (1894-1964), peintre finlandais
Sami Leinonen (né en 1963), spécialiste finlandais en combiné nordique
Sanni Leinonen (née en 1989), skieurse alpine finlandaise
 (né en 1975), gardien finlandais en hockey sur glace
Tommi Leinonen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1975), chanteur et compositeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois